Dacier ist der Familienname folgender Personen:
 André Dacier (1651–1722), französischer Philologe und Übersetzer
 Anne Dacier (1647–1720), französische Übersetzerin und Schriftstellerin
 Bon-Joseph Dacier (1742–1833), französischer Historiker, Philologe und Übersetzer